Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1970 (offiziell: 1970 Asian Championship for Women), die dritte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 30. Oktober und 11. November 1970 in Kuala Lumpur, Malaysia statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Japans, die ungeschlagen zum ersten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahmen Mannschaften aus Vietnam und Indien am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Spielort

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen Mannschaften genau einmal (somit neun Spiele pro Mannschaft). Pro Sieg gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1970.

Ergebnisse

Wertvollste Spielerin 
Zur wertvollsten Spielerin wurde die Japanerin Takeko Arakaki gewählt.

Abschlussplatzierung 

Japan und Südkorea qualifizierten sich durch ihr Abschneiden für die Basketballweltmeisterschaft der Damen 1971 in Brasilien.

Weblinks 
 1970 Asian Championship for Women ()

Frauen #1970
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Basketballveranstaltung 1970
Asienmeisterschaft der Damen 1970
Frauenbasketballwettbewerb